Steven ist als eine englische und niederländische Form von Stefan bzw. Stephan ein englischer und niederländischer männlicher Vorname sowie ein Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Steven Adams (* 1993), neuseeländischer Basketballspieler
 Steven Adler (* 1965), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Steven Andskär (* 1964), schwedischer Autorennfahrer
 Steven A. Balbus (* 1953), US-amerikanischer Astrophysiker
 Steven Bergwijn (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Steven Cherundolo (* 1979), US-amerikanischer Fußballspieler
 Steven Da Costa (* 1997), französischer Karateka
 Steven Davis (* 1985), nordirischer Fußballspieler
 Steven De Petter (* 1985), belgischer Fußballspieler
 Steven Diez (* 1991), kanadischer Tennisspieler
 Steven Elm (* 1975), kanadischer Eisschnellläufer
 Steven Finitsis (* 1983), australischer Squashspieler
 Steven Gerrard (* 1980), englischer Fußballspieler
 Steven Gunderson (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Steven Haft (* 1949), US-amerikanischer Filmproduzent und Autor
 Steven Hahn (* 1951), US-amerikanischer Historiker
 Steven Hallard (* 1965), britischer Bogenschütze
 Steven Isserlis (* 1958), britischer Cellist und Autor
 Steven Jackson (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Steven Knight (* 1959), britischer Drehbuchautor und Regisseur
 Steven Majstorovic (* 1946), US-amerikanischer Politikwissenschaftler serbischer Herkunft
 Steven R. McQueen (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Steven Means (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Steven Nyman (* 1982), US-amerikanischer Skirennläufer
 Steven Odunewu (* 1984), nigerianischer Fußballspieler
 Steven Pinker (* 1954), US-amerikanisch-kanadischer Psychologe, Kognitionswissenschaftler, Linguist und Autor
 Steven Michael Quezada (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Steven P. Rose (* 1938), britischer Biochemiker
 Steven Silverman (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 Steven Skrzybski (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Steven Smith (* 1962), britischer Springreiter
 Steven Smith (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Steven Smith (* 1985), schottischer Fußballspieler
 Steven Lee Smith (* 1958), US-amerikanischer Astronaut
 Steven Spielberg (* 1946), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Steven Tyler (* 1948), US-amerikanischer Rocksänger
 Steven Van Zandt (* 1950), US-amerikanischer Rockmusiker und Schauspieler
 Steven Vogt (* 1949), US-amerikanischer Astronom und Astrophysiker
 Steven Weinberg (1933–2021), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger
 Steven van Zadelhoff (* 1979), niederländischer Pokerspieler
 Steven Zaloga (* 1952), US-amerikanischer Militärhistoriker

Familienname 
 Birte Steven (* 1980), deutsche Schwimmerin
 Brandon Steven (* 1973), US-amerikanischer Unternehmer und Pokerspieler
 Brett Steven (* 1969), neuseeländischer  Tennisspieler
 Christian von Steven (1781–1863), russischer Botaniker
 Donald Steven (* 1945), kanadischer Komponist
 Gary Mackay-Steven (* 1990), schottischer Fußballspieler
 Marion Steven (* 1960), deutsche Betriebswirtin
 Peter Steven (* 1959), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Philip Steven (* 1995), papua-neuguineischer Fußballspieler
 Trevor Steven (* 1963), englischer Fußballspieler
 Wenona Steven (* 1978), nauruische Leichtathletin

Siehe auch 
 Stevens (Familienname)
 GO Ms. Tree, vormals Mr. Steven, Spezialschiff des Raumfahrtunternehmens SpaceX

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Englischer Personenname
Niederländischer Personenname
Familienname